Население США — народы, народности (население) проживающие на территории США.

Согласно Бюро переписи населения США, по итогам переписи населения США 2020 года, оглашённым в апреле 2021 года, население США по состоянию на 1 апреля 2020 года составило 331 449 281 человек. Это на 7,35 % больше по сравнению с переписью населения США 2010 года. В четырёх штатах население превысило 20 млн чел: Калифорния — 39 576 757 чел, Техас — 29 183 290 чел, Флорида — 21 570 527 чел, Нью Йорк — 20 215 751 чел. Самый малонаселённый штат США Вайоминг — 577 719 чел. Штат с самым высоким процентом роста населения — Юта, штаты, где население снизилось — Западная Виргиния, Миссисипи, Иллинойс. Плотность населения составила 33,6 чел./км². Городское население — 82,7 % (2020 год).

Статистика 
В таблицах представлены с 1935 года — население США в млн человек, естественный прирост (на 1000 человек), миграционный прирост (на 1000 человек), общий прирост населения (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения)

Количество жителей 
Население США очень разноплановое по этническому и национальному признаку, поэтому США достаточно обоснованно называют нацией иммигрантов — с 1790 года по 1994 год в страну прибыло из Европы, Латинской Америки, Азии и Африки почти 64 млн иммигрантов.

1 августа 1790 года — первая общефедеральная перепись населения США, по итогам которой была определена численность населения, равная 3,9 млн человек.

В 1915 году в США проживало 100 млн человек.

В 1967 году США преодолели рубеж в 200 млн человек.

Согласно данным Бюро переписи населения США, 17 октября 2006 года в 7:46 по восточному времени в стране родился 300-миллионный житель.

308 миллионов 745 тысяч 538 человек проживало в США, согласно Всеобщей переписи населения, в апреле 2010 года. Это на 9,7 % больше, чем во время предыдущей переписи, прошедшей в 2000 году.

331 миллионов 449 тысяч 281 человек проживало в США, согласно Всеобщей переписи населения, в апреле 2020 года. Это на 7,4 % больше, чем во время предыдущей переписи, прошедшей в 2010 году.

Население США составляет около 334 998 398 человек по данным на июль 2021 года.

Численность согласно переписям 

 1790 — 3 929 214
 1800 — 5 236 631
 1810 — 7 239 881
 1820 — 9 638 453
 1830 — 12 866 020
 1840 — 17 069 453
 1850 — 23 191 876
 1860 — 31 443 321
 1870 — 38 558 371
 1880 — 49 371 340
 1890 — 62 979 766
 1900 — 76 212 168
 1910 — 92 228 496
 1920 — 106 021 537
 1930 — 123 202 624
 1940 — 132 164 569
 1950 — 151 325 798
 1960 — 179 323 175
 1970 — 203 211 926
 1980 — 226 545 805
 1990 — 248 709 873
 2000 — 281 421 906
 2010 — 308 745 538
 2020 — 331 449 281

Рождаемость и смертность 
Первое поколение колонистов имело по 7-8 детей на среднюю семью и к 1660 году эти дети выросли и хотели иметь собственные фермы.

Суммарный коэффициент рождаемости в США по данным , Zelnik и National Center for Health Statistics) в период с 1800 по 2010 годы.

1. среднее для периода 1850—1859 годы.

2. среднее для периода 1860—1869 годы.

3. среднее для периода 1870—1879 годы.

4. среднее для периода 1860—1864 годы.

Расовый состав 

Американская нация — сравнительно молодое полиэтническое образование, сложившееся в процессе длительного культурного, экономического, социального и бытового взаимодействия, а также смешения между собой и ассимиляции потомков людей разного этнического происхождения, представлявших все три главные расы человечества — монголоидную, европеоидную и негроидную.

Около 90 % чернокожих и 60 % индейцев проживают в городах.

Расовый состав согласно переписи населения США 2020 года:
 всего: 331 449 281 человек
 белые — 57,8 % (в том числе «белые латиноамериканского происхождения» − 61,6 %)
 латиноамериканцы (любой расы) — 18,7 %
 афроамериканцы — 12,1 % (в том числе «афроамериканцы латиноамериканского происхождения» − 12,4 %)
 американцы азиатского происхождения — 5,9 % (в том числе «американские азиаты латиноамериканского происхождения» − 6,0 %)
 американцы с двумя и более расами — 4,1 % (в том числе «американцы с двумя и более расами латиноамериканского происхождения» − 10,2 %)
 коренные американцы — 0,7 % (в том числе «коренные американцы латиноамериканского происхождения» − 1,1 %)
 другие расы и национальности — 0,5 % (в том числе «другие расы и национальности латиноамериканского происхождения» − 8,4 %)
 коренные американцы с тихоокеанских островов — 0,2 % (в том числе «коренные американцы с тихоокеанских островов латиноамериканского происхождения» − 0,2 %)

В том числе среди иммигрантов (по данным Министерства Внутренней Безопасности за 2016 год):

 европейцы — 93 567
 азиаты — 462 299
 жители Америки (Центральной, Южной, и Северной) — 506 901
 Африканцы — 
 Океанийцы — 5 588
 Неизвестные — 1 724

В 2015 году доля белых детей нелатиноамериканского происхождения возрастом до 5 лет впервые снизилась до уровня менее 50 %. Таким образом, меньшинства в данной возрастной группе стали большинством. В 2019 году доля белых нелатиноамериканцев (евроамериканцев) в возрасте до 16 лет впервые снизилась до уровня менее 50 %. Средний возраст белых евроамериканцев в 2019 году составил 43,7 года, что является самым высоким показателем среди всех демографических групп США.

По состоянию на 2017 год 13,6 % (44,4 миллиона человек) населения США родилось за границей — рост с 4,7 % в 1970 году, но всё равно меньше, чем рекорд 1890 года в 14,8 %. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в США проживало 50 661 149 иммигрантов и их потомков, или 15,4% населения страны.

Население по штатам 

 Все данные на 2010 год U.S. Census Bureau 

Население США составляет около 334 998 398 человек по данным на июль 2021 года.

Урбанизация 

Большая часть населения США городское — 82,9 % в 2021 году.

Возрастная и половая структура населения 

 0-14 лет: 18,46 % (мальчики - 31 374 555 / девочки - 30 034 371);
 15-24 лет: 12,91 % (мужчины - 21 931 368 / женщины - 21 006 463);
 25-54 лет: 38,92 % (мужчины - 64 893 670 / женщины - 64 564 565);
 55-64 лет: 12,86 % (мужчины - 20 690 736 / женщины - 22 091 808);
 65 лет и старше: 16,85 % (мужчины - 25 014 147 / женщины - 31 037 419) (показатели за 2020 г.).

Средний возраст
 Общий показатель: 38,5 лет
 Мужчины: 37,2 года
 Женщины: 39,8 года (показатели за 2020 г.)

Рост численности населения
 Численность населения с 2020 г. по 2021 г. выросла на 0,7 %.
 Коэффициент рождаемости: 12,33.
 Коэффициент смертности: 8,35.
 Чистая миграция в США составляет 3,03 мигранта на 1000 жителей (37-е место в мире, по данным за 2021 г.)

Половой состав населения
 При рождении: 1,05 мужск. / женск.
 0-14 лет: 1,04 мужск. / женск.
 15-24 лет: 1,04 мужск. / женск.
 25-54 лет: 1,01 мужск. / женск.
 55-64 лет: 0,94 мужск. / женск.
 65 лет и более: 0,81 мужск. / женск.
 Соотношение из общей численности: 0,97 мужск./женск. (по данным на 2020 г.)

Показатели детской смертности
 Общий показатель: 5,22 смерти /1000 рождений
 Мужской пол: 5,61 смерти /1000 рождений
 Женский пол: 4,81 смерти /1000 рождений (по данным 2021 г.)

Средняя ожидаемая продолжительность жизни
 Общий показатель: 80,43 года
 Мужчины: 78,18 года
 Женщины: 82,65 года (по данным на 2021 г.)

Суммарный коэффициент рождаемости

По данным на 2021 год, суммарный коэффициент рождаемости в США составляет 1,84 рождения на женщину. По состоянию на 2019 год средний возраст женщины при первых родах в США составляет 27 лет (для сравнения в Республике Корее стране с самым низким в мире СКР — 0,84 рождения на женщину на 2020 год, средний возраст женщины при первых родах в 2019 году составлял 32,2 года).

Религия 

Религиозный состав:
 Протестанты — 40 %,
 Иррелигиозны — 29 %,
 Римские католики — 21 %,
 Верующие в другую религию — 3 %,
 Не ответили — 2 %,
 Мормоны — 1 %,
 Иудеи — 1 %,
 Мусульмане — 1 %,
 Буддисты — 1 %,
 Индуисты — 1 % (2021).

Языки США 

Фонд английского языка США — самая влиятельная неправительственная организация, занимающаяся вопросами лингвистической политики государства — в марте 2005 опубликовал доклад «Много языков — одна Америка», согласно которому население этой страны использует в повседневной обстановке (дома, на работе, улице) 322 языка.

Самый многоязычный штат — Калифорния (207 языков). Самый «однообразный» из всех штатов — Вайоминг (56). В Нью-Йорке говорят на 129 языках, а в Лос-Анджелесе — на 137.

Самый распространённый в США язык — английский. Им владеют 215,4 млн человек из более 300 млн, проживающих в США. Английский язык не имеет официального государственного статуса на всей территории США. На законодательном уровне он утверждён как государственный лишь в 28 штатах и двух территориях (Американские Виргинские острова и Пуэрто-Рико). Конгресс США время от времени рассматривает законопроект по утверждению английского официальным языком страны, но он не набирает нужного числа голосов. Последний раз голосование в отношении «Акта о единстве английского языка» проводилось в 2003 году. Основным лоббистом в пользу принятия законопроекта является Фонд английского языка США.

В то же время авторы доклада не считают необходимым узаконивать на федеральном уровне испанский язык, которым активно пользуются 28 млн жителей США. Согласно данным бюро переписи населения США, в 2002 году в США проживало около 37,4 млн американцев латиноамериканского происхождения — при этом за год их число возросло на 1,3 млн. Во многих компаниях южной Флориды, южной Калифорнии и Техаса знание испанского является обязательным условием при приёме на работу.

В США проживает свыше 700 тыс. носителей русского языка. Самое большое их число проживает в штате Нью-Йорк (218 765 человек, или 30,98 % от всех носителей русского языка), самое меньшее — в штате Вайоминг (170 человек, или 0,02 %). В первую десятку штатов, где распространён русский, также входят Калифорния, Нью-Джерси, Иллинойс, Массачусетс, Пенсильвания, Вашингтон, Флорида, Мэриленд и Орегон.

15 самых распространённых языков в США 
(в скобках указано число носителей языка по данным на 2013 год) (млн чел.)

 английский язык (как единственный) (231,1)
 испанский язык (включая креольские диалекты) (37,5)
 китайский язык (2,9)
 тагальский язык (1,6)
 вьетнамский язык (1,4)
 французский язык (1,3)
 корейский язык (1,1)
 немецкий язык (1,1)
 арабский язык (0,9)
 русский язык (0,9)
 креольские языки на основе французского (0,7)
 итальянский язык (0,7)
 португальский язык (включая креольские диалекты) (0,7)
 хинди (0,6)
 польский язык (0,6)

См. также 
 
 Этнический состав США
 Коренные народы США

Примечания

Ссылки 
 Fertility and Mortality in the United States Michael Haines, Colgate University